A Spanish Dilemma é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912, dirigido e estrelado por Mack Sennett. A produção foi filmada na Califórnia.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco